In Germania:
Hartenstein  – un comune del circondario di Nürnberger Land in Baviera
Hartenstein  – un comune del circondario di Zwickauer Land in Sassonia